A 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a férfi kosárlabda mérkőzéseket július 20. és 24. között rendezték Tamperében.

Érmesek

Részt vevő nemzetek 

Részt vevő csapatok

Csoportkör

A csoport

B csoport

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 

Kosárlabda a 2009. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Kosárlabda